Endo bzw. Endō steht für:
 Endō (Familienname) (Endo), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stereodeskriptor in der organischen Chemie, siehe Deskriptor (Chemie)#exo-, endo-
 Endobag, Hilfsmittel in der endoskopischen Chirurgie, siehe Bergebeutel
 Endo International, irisches Pharmaunternehmen
 Endo (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Endo, Aufstellen des Motorrades auf dem Vorderrad, siehe Wheelie#Auf dem Vorderrad fahren
 Endophysik, philosophischer Begriff

endo (von altgriechisch  „innen“) bezeichnet
 griechisches Präfix, siehe Liste griechischer Präfixe #endo